Juliette Atkinson ha battuto nel challenge round la detentrice del titolo Elisabeth Moore 6-3, 6-3, 4-6, 3-6, 6-3.

Tabellone

Challenge round

Torneo preliminare

Collegamenti esterni 

U.S. National Championships 1897